Rezultati Prvenstva Avstralije 1952 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Thelma Long je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Bolton (polfinale)
  Thelma Long (prvakinja)
  Mary Hawton (polfinale)
  Beryl Penrose (četrtfinale)
  Nell Hopman (drugi krog)
  Pam Southcombe (drugi krog)
  Gwen Thiele (četrtfinale)
  Helen Angwin (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1952